Nicolás Sebastián Alejandro María de Liechtenstein (Grabs, San Galo, Suiza, 6 de diciembre de 2000). Es el hijo menor del príncipe regente Luis de Liechtenstein y de su esposa, Sofía de Liechtenstein, nacida princesa de Baviera y duquesa en Baviera.

Biografía 
Nicolás Sebastián lleva el título de Príncipe de Liechtenstein y Conde de Rietberg. Es el cuarto en la línea sucesoria del trono de su país, precedido por su padre, que es príncipe regente de Liechtenstein desde el 15 de agosto de 2004 y por su hermanos Josef Wenzel y Georg Antonius.

Sin embargo, su abuelo, el príncipe Juan Adán II sigue siendo cabeza del Estado, y jefe de la Casa de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein (en inglés)
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Príncipes de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein